Allendorf, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn, en Rhénanie-Palatinat ;
 Allendorf, commune de l'arrondissement de Saalfeld-Rudolstadt, en Thuringe ;
 Allendorf, commune de l'arrondissement de Waldeck-Frankenberg, en Hesse ;
 Allendorf, ville de l'arrondissement de Giessen, en Hesse ;
 Allendorf, quartier de la ville de Sundern (Sauerland) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;

 Allendorf, ville de l'Iowa

Voir aussi 
 Bad Sooden-Allendorf, ville de l'arrondissement de Werra-Meissner en Hesse
 Stadtallendorf, ville de l'arrondissement de Marbourg-Biedenkopf en Hesse